Пыжово — название населённых пунктов в России:

 Пыжово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Пыжово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Пыжово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Пыжово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Пыжово — деревня в Богородицком районе Тульской области.

См. также 
 Пыжово 1-е — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Пыжово 2-е — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.